HVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hanksville Intermed (Stati Uniti)